Königsberg-Klasse ist der Name folgender Kreuzerklassen:

 Königsberg-Klasse (1905), Kleine Kreuzer der Kaiserlichen Marine
 Königsberg-Klasse (1915), Kleine Kreuzer der Kaiserlichen Marine
 Königsberg-Klasse (1927), Leichte Kreuzer der Reichsmarine und der Kriegsmarine